Olutanga (eiland), een eiland in de Filipijnse provincie Zamboanga Sibugay;
 Olutanga (Zamboanga Sibugay), een gemeente op dat eiland.